

Sciences et techniques

Biologie 
 On appelle bromes différentes espèces de plantes monocotylédones de la famille des Poaceae, dont la plupart appartiennent au genre Bromus. Notamment :
 le Brome de Madrid (Bromus madritensis) ;
 le Brome des Ardennes (Bromus bromoideus) ;
 le Brome des toits (Bromus tectorum) ;
 le Brome dressé ou Brome érigé (Bromus erectus) ;
 le Brome faux-seigle ou Brome seigle (Bromus secalinus) ;
 le Brome inerme, Brome sans arêtes ou Brome de Hongrie (Bromus inermis) ;
 le Brome japonais (Bromus japonicus) ;
 le Brome mou (Bromus hordeaceus) ;
 le Brome rougeâtre (Bromus rubens) ;
 le Brome stérile (Anisantha sterilis) ;
 Callicore brome est une espèce de papillons, de la famille des Nymphalidae.
 L'Hespérie du brome (Carterocephalus palaemon) est une espèce de papillons, de la famille des Hesperiidae.

Chimie 
 Le brome est l'élément chimique de numéro atomique 35, de symbole Br.
 L'eau de brome est une solution aqueuse de dibrome.

Patronyme 

  ;
  ;
 Richard Brome (vers 1590-1653), un dramaturge anglais ;
 .

Toponyme

Allemagne 
 Brome, une municipalité du land de Basse-Saxe ;

Canada 
 Brome, une ancienne circonscription fédérale ;
 Brome, district électoral du Canada-Uni ;
 Brome, district électoral du Québec ;
 Brome, ancienne municipalité de canton au Québec ;
 Brome, municipalité de village au Québec ;
 .

Royaume-Uni 
 , dans le Suffolk (Angleterre).